Гран-при Европы 1993 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Донингтон-Парк. Соревнования состоялись 11 апреля 1993 года.

Гонка 

|}

Примечания 

 Лучший круг, 1:18,029 на 57-м круге, Айртон Сенна установил следующим образом: в конце круга Сенна свернул на пит-лейн и проехал по нему, не останавливаясь на пит-стоп, так как команда не была готова к замене шин. В те годы скорость на пит-лейн не ограничивалась, а поскольку в Доннингтоне заезд на пит-лейн представлял собой срезку последнего поворота (шпильки), то бразилец выиграл время, формально не нарушая правил.
 Спонсором гонки выступала компания-производитель игровых приставок Сега (). Айртон Сенна был награждён статуэткой Ёжика Соника, держащего золотой приз.
 Рубенс Баррикелло был близок к тому, чтобы подняться на подиум в своей третьей гонке в карьере, но за 6 кругов до финиша его машина остановилась из-за нехватки топлива, когда бразилец ехал третьим.

Ссылки 
 
 
 
 AtlasF1’s 'The Races we Remember' Series:The 1990’s
 

Гран-при Европы